Le Kuwait Open 2004 est l'édition 2004 du tournoi de squash Kuwait PSA Cup qui se déroule à Koweït du 23 au . 

Le tableau est composé de 16 joueurs dont quatre places pour les joueurs issus des qualifications. Les huit meilleurs joueurs sont têtes de série.

Le titre revient à Peter Nicol qui l'emporte en finale face à son compatriote qualifié James Willstrop.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Kuwait PSA Cup

Liens externes 

PSA World Series 2004
Kuwait PSA Cup
Sport en janvier 2004
Sport au Koweït en 2004